Exuma bezeichnet

eine Inselgruppe der Bahamas – siehe Exuma (Bahamas)
als Künstlername den Musiker Tony McKay – siehe Exuma (Musiker)